Рис Уи́льямс (; 13 июля 1988, Перт, Австралия) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс». Выступал в сборной Австралии.

Карьера

Клубная 
22 сентября 2009 года Уильямс забил свой первый гол за «Мидлсбро» в матче против «Ковентри Сити», который закончился со счётом 2:2.

11 февраля 2011 года он продлил свой контракт с  на три с половиной года.

Уильямс пропустил большую часть сезона 2010/11 из-за травмы, также по этой причине он не поехал Чемпионат мира по футболу 2010 в Южной Африке. Провел длительный время в Австралии, где залечивал избавлялся от проблем со здоровьем. Вернулся в состав «Мидлсбро», только в конце сезона 2010/11. Смог проявить себя, за это время.

Благодаря сильному выступлению после травмы, в его услугах были заинтересованы многие клубы АПЛ, в том числе: «Ньюкасл Юнайтед», «Болтон Уондерерс», «Вест Бромвич Альбион», а также «Ливерпуль». Несмотря на это, он продлил контракт с «Мидлсбро», вплоть до 2016 года.

20 апреля 2016 года было объявлено о том, что Уильямс возвращается в Австралию. Рис присоединится к «Перт Глори» из А-лиги.

В сборной

Примечания

Ссылки 
 OzFootball profile

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Эль-Хубар
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»